HMS Terror ha sido el nombre utilizado por nueve buques y un establecimiento en costa de la Royal Navy:

 fue una bombarda armada con 4 cañones botada en 1696 y capturada por Francia en 1704.
 fue una bombarda armada con 14 cañones botada en 1741 y vendida en 1754.
 fue una bombarda armada con 8 cañones botada en  1759 y vendida en 1774.
 fue una bombarda armada con 8 cañones botada en 1779 y vendida en in 1812.
 fue un cañonero armado con 4 cañones, anteriormente un hoy holandés.  fue adquirido en 1794 y vendido en 1804.
 fue una bombarda armada con 10 cañones botada en 1813 y convertido en buque explorador 1836. Participó en el bombardeo de Fort McHenry en la Guerra de 1812.  Junto a su gemelo el  tomó parte en la expedición de James Clark Ross a la Antártida desde 1839 hasta 1843. Los dos buques, fueron dotados de propulsión con hélice en 1844, y tomaron parte en la expedición de John Franklin al Ártico en 1845, donde quedaron atrapados en el hielo cerca de la isla King William donde fueron abandonados en 1848.
 fue una batería flotante metálica armada con 16 cañones y propulsada por hélice botada en  1856.  fue transformadao en buque-base y renombrado Bermuda en 1857 y vendido en 1902.
HMS Terror fue el nombre con el que se rebautizó al transporte de tropas de casco metálico .  fue botado en 1866, usándose como buque-base desde 1897 para ser renombrado Terror en 1901.  fue puesto a la venta en 1914 y vendido en 1918. 
 fue un monitor armado con 12 cañones de la clase Erebus botado en 1916. fue hundido en un ataque aéreo en 1941.
Establecimiento de costa:
HMS Terror (desde 1945 hasta 1971) fue el nombre dado a las barracones de la Royal Navy cercacas a la base naval de Singapur en Sembawang, Singapur.

Referencias

Nombres de buques británicos